Кустана́йська вулиця — назва вулиці у різних населених пунктах деяких країн. Назва на честь міста Костанай у Казахстані.

Кустанайська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Костанайська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Харків.

Кустанайська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Пенза.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Самара.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.
 Кустанайська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці